Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але Маттек-Сендс не змогла взяти участь, а Шафарова грала в парі з Барборою Стрицовою.

Пара Катерина Макарова і Олена Весніна могли завершити кар'єрний великий шолом і супер-шолом, якби виграли титул.

Латіша Чжань могла одноосібно зайняти перший рядок в парному рейтингу, якби в парі з Андреа Главачковою досягнула півфіналу. Перед початком турніру Чжань ділила перший рядок з Мартіною Хінгіс, яка завершила кар'єру наприкінці 2017 року.

Титул виграли Тімеа Бабош і Крістіна Младенович, у фіналі перемігши Катерину Макарову і Олену Весніну з рахунком 6–4, 6–3. Це був перший титул великого шолома для Бабош і перщий для угорців від часів, коли Андреа Темешварі виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1986 у парному розряді.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Draw

2018 у тенісі
Тур WTA 2018